Владычино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Владычино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Владычино — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Владычино — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Владычино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Владычино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Владычино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Владычино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Владычино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Владычин
 Владычины